Escuela Sarmiento puede referirse a:
 Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento UNT, escuela de educación preuniversitaria para mujeres, dependiente de la Universidad Nacional de Tucumán (Argentina).
 Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, escuela de educación secundaria con orientación técnica de San Juan, Argentina.